GAC – artista e collezionista italiano
GAC Group – Azienda produttrice di automobili cinese
Global Assembly Cache – cache per la Common Language Infrastructure
Granular activated carbon – carbone attivo granulare
GAC – software per lo sviluppo di videogiochi del 1985
Gruppo di Azione Costiera – partenariato tra i portatori d'interesse nel settore della pesca

Codici 
 GAC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Gracias (Honduras)
 GAC – codone del codice genetico a cui corrisponde l'acido aspartico

Altre pagine 
 Le Gac